Arawa (Bougainville), een plaats op het eiland Bougainville in Papoea-Nieuw-Guinea 
 Arawa (rivier), een rivier in Suriname
 Arawa (dialect), een Noordelijk Hausa-dialect in Afrika (Tsjaad, Niger en Nigeria)